CKD est un sigle composé des trois lettres C, K et D qui peut faire référence à :
 Complete Knock Down, un kit complet nécessaire pour assembler un produit ;
 ČKD, une entreprise tchèque de construction de tramway ;
 Chouf Ki Dir, .

CKD est un code qui peut faire référence à :
 Aéroport de Crooked Creek, en Alaska, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code